Чомад () — деревня в медье Пешт, Будапештская агломерация, Венгрия.

Население

Население на 1 января 2014 года составило 1 578 человек

Города-побратимы

Примечания